

Patronyme 
 Jean Pinatel (1913-1999), criminologue français.
 Laurent Pinatel (né en 1970), éleveur de bovins bio, porte-parole de la Confédération paysanne.
 Pierre Pinatel, dit Pinatel (1929-2022), caricaturiste français.

Toponyme 
 La Pinatelle d'Allanche est un massif forestier situé sur les hauteurs sud-ouest de la commune d'Allanche dans le Cantal.

Homonymie de patronyme